Plusieurs institutions éducatives portent le nom de Collège Notre-Dame.
 Collège Notre-Dame d'Afrique (Algérie) ;
 Collège Notre-Dame, à Dhaka (Bangladesh) ;
 Collège Notre-Dame de Jamhour (Liban) ;
 Collège Notre-Dame de Maryland (États-Unis) ;
 Collège Notre-Dame de Montréal (Canada) ;
 Collège Notre-Dame de la Paix à Namur, Belgique ;
  (Haïti) ;
 Collège Notre-Dame de Sudbury (Canada) ;
 Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup (Canada) ;
 Collège Notre-Dame, à Tournai (Belgique) ;
 Collège Notre-Dame de la Tombe (Belgique).